Mamadou Coulibaly peut faire référence à :
 Mamadou Coulibaly (1956-), entrepreneur malien ;
 Mamadou Coulibaly (1958-) ;
 Mamadou Coulibaly (1980-), joueur de football international ivoirien ;
 Mamadou Coulibaly (1999-), joueur de football sénégalais.